Le Jouet, film français de Francis Veber (1976).
 Le Jouet criminel, film français d'Adolfo Arrieta (1969).

Voir aussi 
 Le Joujou (The Toy), film américain de Richard Donner (1982).